Telson kan syfta på:

 Telson (leddjur) – det yttersta kroppssegmentet, svanstaggen, hos vissa leddjur
 Telson (kräftdjur) – ett släkte av kräftdjur